Rafał Nowak (ur. 1975) – polski niesłyszący lekkoatleta, mistrz świata i igrzysk niesłyszących
 Rafał Nowak (ur. 1978) – polski polityk i nauczyciel, wicewojewoda świętokrzyski